San Ferdinando peut désigner:

 San Ferdinando, commune italienne de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre en Italie;
 San Ferdinando (Naples), quartier du centre-ville de Naples;
 Église San Ferdinando (Naples), église baroque de Naples;
 San Ferdinando di Puglia, commune de la province de Barletta-Andria-Trani dans les Pouilles en Italie;

Voir aussi